Die K5 League Busan/Gyeongsangnam-do 2022 war die vierte Spielzeit als höchste Amateurspielklasse im südkoreanischen Fußball gewesen. Die Saison begann am 27. März und endete am 16. Oktober 2022. Anschließend folgen die Play-Off-Spiele. Vorjahresstaffelsieger ist Gimhae Jaemiks FC.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Statistik

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Spielplan

Hinrunde

Rückrunde

Weblinks 
 Spielberichte der K5 League Busan/Gyeongsangnam-do 2022 auf joinkfa.com (koreanisch)

2022
Fußballsaison 2022